Fesseln der Liebe ist der Name
 eines Films von 1947, siehe Liebe in Fesseln (1947)
 eines Films von 1993, siehe Fesseln der Liebe (1993)